Az év észt labdarúgója díjat évenként kiosztják a legjobb észt labdarúgónak. A díjat 1992-ben osztották ki először. Ragnar Klavan a díjat rekordszámúként nyerte meg, hét alkalommal. The current holder is Ragnar Klavan.

Jegyzetek 

Eszt